Canicola – condizione meteorologica
Canicola – altro nome con cui è nota la stella Sirio
Canicola (Canicule) – film del 1983 diretto da Yves Boisset
Canicola (Hundstage) – film del 2001 diretto da Ulrich Seidl
Canicola - associazione culturale e relativa casa editrice di fumetti